Департамент Санта-Мария  () — департамент в Аргентине в составе провинции Катамарка.

Территория — 5740 км². По данным Национального института статистики и переписи населения в Аргентине на 2010 год численность жителей департамента была 22548 против 22127 человек в 2001 году, что составило рост на 1,9%. Плотность населения — 3,9 чел./км².

Административный центр — Санта-Мария.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Катамарка.

Департамент граничит:
 на севере — с провинцией Сальта
 на востоке — с провинцией Тукуман
 на юге — с департаментом Андальгала
 на западе — с департаментом Белен

Административное деление
Департамент включает 2 муниципалитета:

Санта-Мария
Сан-Хосе

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Катамарка